32-й чемпионат СССР по боксу проходил 11—16 мая 1966 года в Москве (РСФСР).

Медалисты

Ссылки 
 Чемпионаты СССР по боксу
 32.Soviet Union National Championships - Moscow - May 11-16 1966

Соревнования по боксу в Москве
Май 1966 года
Спорт в России в 1966 году
1966 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1966 году